Lacrimosa – parte del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart composta nel 1791
 Lacrimosa – gruppo musicale tedesco
 Lacrimosa – singolo dei Kalafina del 2009